High Life (album van Frankie Miller) (1974), het tweede studioalbum van Frankie Miller
 Highlife (Sonny Sharrock album) (1990)
 High Life (album van Wayne Shorter) (1995)
 High Life (album van Eno and Hyde) (2014)
 High Life (2009), een filmkomedie van Gary Yates
 High Life (miniserie), een Australische miniserie uit 2017
 High Life (2018), een sciencefictionfilm van Claire Denis